

Persone
 Jean-François Paillard (1928-2013) – direttore d'orchestra francese
 Jean Saint-Fort Paillard (1913-1990) – cavaliere francese

Altro
 Bolex Paillard – azienda svizzera